Каникулы любви:
 «Каникулы любви» — песня японского поп-дуэта The Peanuts, известная в бывшем СССР и России под названием «У моря, у синего моря».
 «Каникулы любви» — французский телесериал.
 «Каникулы любви» — российский фильм 2007 года.